Stenin (), weibliche Form Stenina (), ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexejewitsch Stenin (1980–2014), russischer Journalist und Fotokorrespondent
 Boris Andrianowitsch Stenin (1935–2001), sowjetischer Eisschnellläufer